Angst («miedo» o «angustia» en alemán y otras lenguas germánicas) puede referirse a:

Literatura 
 Miedo (Angst), relato de Stefan Zweig publicado en 1920;

Música 
 Angst, álbum de Lacrimosa publicado en 1991;
 Angst, álbum de KMFDM publicado en 1993;
 «Angst», canción de Rammstein de 2022;

Cine 
Angst, película austríaca de 1983 dirigida por Gerald Kargl;

Apellido 
 Heinrich Angst (1915-1989), piloto suizo de bobsleigh;
 Jules Angst (n. 1926), psiquiatra y profesor suizo;
 Max Angst (1921-2002), piloto suizo de bobsleigh;
 Richard Angst (1905-1984), director de fotografía suizo.